Jméno a příjmení František Kopřiva má více nositelů:

 František Kopřiva (fotbalista) (1891–1963) – meziválečný československý fotbalista
 František Kopřiva (politik ČSL) (1879–1935) – meziválečný československý politik, poslanec za lidovce
 František Kopřiva (politik Pirátů) (* 1995) – český informatik a politik, poslanec za Piráty 
 František Kopřiva (zápasník) – český reprezentant v zápase